Partido Acción Nacional o Acción Nacional puede referirse a alguna de las siguientes organizaciones:

América 
 Partido Acción Nacional, partido político mexicano fundado en 1939.
 Partido Acción Nacional, partido político salvadoreño fundado en 1956 y disuelto en 1960.
 Acción Nacional, partido político chileno fundado en 1936 y disuelto en 1937.
 Acción Nacional, partido político chileno fundado en 1963 y disuelto en 1966.

Europa 
 Acción Nacional, partido político español fundado en 1931 y rebautizado en 1932 como «Acción Popular».
 Acción Nacional, organización neonazi británica fundada en 2013.
 Acción Nacional, partido político italiano fundado en 2015 y disuelto en 2017.